Arnaldo Fasoli (1917–...) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Claudio Fasoli (...) – sassofonista e compositore italiano di jazz
 Emilio Fasoli (...–...) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Franco Fasoli (1955) – ex calciatore italiano, di ruolo libero
 Gina Fasoli (1905-1992) – storica italiana
 Giuseppe Fasoli (1919-2013) – avvocato e politico italiano
 Michele Pio Fasoli (1676-1716) – presbitero e missionario francescano italiano

Pagine correlate
Fasolo
Fasola